Traffic kan henvise til:

 Traffic (film) - en film fra 2000.
 Traffic (band) - et britisk band.